Черменино — название нескольких населённых пунктов:
 Черменино — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Черменино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Черменино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.